Hochdeutsch steht für:
 Standarddeutsch oder Standardhochdeutsch, die deutsche Standard- und Schriftsprache
 Hochdeutsche Dialekte, die hochländischen Mundarten des Kontinuums im deutschen Sprachraum

Siehe auch: